Gazzola – comune italiano in provincia di Piacenza
 Alessia Gazzola – medico legale e scrittrice italiana
 Gianandrea Gazzola – artista, designer, scenografo, attore, musicista e cabarettista italiano
 Marcello Gazzola – calciatore italiano
 Piero Gazzola – architetto e ingegnere italiano
 Pietro Gazzola – presbitero italiano